Mille steht für:
 Tausend, lateinisch, italienisch, französisch und umgangssprachlich 
 Million (umgangssprachlich)

Mille ist der Familienname folgender Personen:
 Agnes de Mille (1905–1993), US-amerikanische Tänzerin und Choreografin
 Daniel Mille (* 1958), französischer Jazzmusiker
 Giorgio Mille, italienischer Filmregisseur
 Pierre Mille (1864–1941), französischer Schriftsteller und Journalist

Künstlername:
 Mille Petrozza (* 1967), deutscher Musiker

Siehe auch:
 DeMille
 Hotel Mille
 Mile